Virgen de Madrid, Madonna de Madrid, Dona de Madrid o Nuestra Señora de Madrid puede hacer referencia a:
Virgen de la Almudena
Virgen de Atocha
Virgen de la Paloma
Virgen del Puerto
Madonna de Madrid (convento de Santo Domingo), imagen del siglo XIII, de transición entre el Románico y el Gótico.

Nuestra Señora de Madrid (hospital del Niño Jesús), imagen del siglo XVI.

Notas